Von der Reck ist der Name von
 Wilhelm von der Reck (1819–1910), Landrat in Pommern, MdHdA für Minden
 Recke (Adelsgeschlecht)